William Bowen peut faire référence à :
 William Bowen (1862 - 1925), joueur de rugby à XV
  (1877 - 1937), auteur
 William Boven (1887-1970), professeur de neurologie à l'université de Lausanne.
 William Bowen (1933 - ), économiste